Пруссаки (нем. м. ч. Preußen, е. ч. Preuße, не путать с пруссами):
 в узком смысле слова — прусские немцы, потомки как переселенцев из других герцогств, княжеств, графств и городов Священной Римской Империи, так и полностью онемеченных пруссов 
 в широком смысле слова, в 1848—1934 гг. граждане Королевства Пруссия или Свободного Государства Пруссия независимо от национальности (прусские немцы разных этнических групп (по Веймарской конституции — Deutsche Stämme — «бранденбуржцы», «поммеранцы» и т. п.), мазуры, кашубы, лужичане, летувининки, фризы Восточной Фризии, датчане Шлезвига, поляки Великопольши, Вармии и Верхней Силезии, прусские евреи, прусские цыгане и пр., с 1920-х гг. также часть представителей русской эмиграции перешедшие в прусское гражданство).

См. также 
 Прусак
 Юнкер (помещик)

Примечания 

Пруссия
Немцы